Robert Samuel Houston (1820) – politico statunitense
 Robert Houston (1842-1912) – politico neozelandese
 Robert Houston, primo baronetto (1853-1926) – politico britannico
 Robert Griffith Houston (1867-1949) – politico statunitense
 Robert Houston (1955) – attore statunitense